Ардалион Васильевич Игнатьев (, Новое Тойдеряково, Яльчикский район, Чувашская АССР, РСФСР — , Чебоксары) — советский легкоатлет. Бронзовый призер Олимпийских игр (1956), Заслуженный мастер спорта СССР (1953).

Биография

Трудовая деятельность 
Ардалион Игнатьев воспитанник секции легкой атлетики Канашского учительского института. После окончания института работал преподавателем математики, физики и физической культуры. Учился в Ленинградском институте физкультуры имени П. Ф. Лесгафта.
Работал тренером в Ленинграде. В 1970—1996 годах преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте им. И. Я. Яковлева. Работал тренером-преподавателем в Чувашском сельскохозяйственном институте. Был учителем физической культуры школы № 38, тренером и директором детско-юношеской спортивной школы города Чебоксары. В начале 90-х гг. руководил Федерацией легкой атлетики Чувашской Республики.

Умер 24 октября 1998 года в Чебоксарах. Похоронен на мемориальном кладбище города Чебоксары.

Спортивная карьера 
Летом 1951 года в Чебоксарах, на стадионе «Энергия», на чемпионате республики Игнатьев на дистанции 100 метров выигрывает финальный забег. В тот же день дистанцию 400 м он пробегает за. Его включают в сборную Чувашии. В 1952 году становится чемпионом СССР в беге на 400 м с новым рекордом СССР. В беге на 200 м завоевывает серебряную медаль. Так он стремительно врывается в национальную сборную Советского Союза. В 1952 году XV Олимпийские игры в Хельсинки. Дебют чувашского спортсмена на Олимпиаде. А.Игнатьев выступает на дистанциях 400 м, 4×400 м. Устанавливает три рекорда СССР. В 1953 году в столице Румынии в г. Бухарест на Всемирном фестивале молодежи и студентов выигрывает три золотые медали в беге на 200 м, 400 м, в эстафете 4×400 м с новыми рекордами СССР.

В 1954 году в Берне (Швейцария) на Чемпионате Европы по легкой атлетике А. Игнатьев завоевывает золотую медаль на дистанции 400 м и выигрывает серебряную медаль в беге на 200 м. В 1956 году участвует на XVI Олимпийских играх в Мельбурне (Австралия) и становится первым представителем чувашского народа, завоевавшим призовое место на Олимпийских играх.

Соревнования 
Ардалион Игнатьев принимал участие:
 XV Олимпийские игры в Хельсинки, проходившие в 1952 году;
 XVI Олимпийские игры в Мельбурне, проходившие в 1956 году.

Победы 
 3 золотые медали на Всемирном фестивале молодежи и студентов (1953);
 Чемпион Европы (1954);
 Бронза на Олимпийских играх в Мельбурне (1956).

Награды 
 Заслуженный мастер спорта СССР.
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики.
 Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени.
 Кавалер Ордена «Знак Почёта».

Память 

В честь Ардалиона Игнатьева названы Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики (бывшая школа высшего спортивного мастерства), улицы в Чебоксарах и в селе Яльчики.

С 2015 года в конце сентября в Москве, на территории парка культуры и отдыха «Сокольники» чувашское землячество Москвы организует ежегодный легкоатлетический кросс имени первого олимпийца Чувашии, бронзового призера XVI летних Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне (в беге на 400 метров) Ардалиона Игнатьева.

Литература 
 Игнатьев А. В. Пурнăçланнă ĕçмĕт / А. В. Игнатьев. — Ш. : Чăв. кĕн. изд-ви, 1978. — 80 с;
 Юрьев М. Eвропа чемпионĕ / М. Юрьев. — Ш. : Чăвашгосиздат, 1956. — 52 с;
 Игнатьев А. Стадионти пĕр çаврăм / А. Игнатьев // Коммунизм ялавĕ. — 1988. — 1 сент;
 Ильин В. Ардалион Игнатьев манăçмĕ / В. Ильин // Хыпар. — 2003. — 30 юпа. — (Спорт страници. — № 10);
 Плотников Ю. Вĕлкĕштĕр ялан олимп ялавĕ / Ю. Плотников // Ялав. — 2004. — № 1. — С. 109—113;
 Плотников Ю. Олимп тÿпинче/ Ю. Плотников // Хыпар. — 1992. — 22 июль;
 Пушкина И. Паллă спортсмен ячĕпе — асăну хăми / И. Пушкина // Хыпар. — 2003. — 29 юпа;
 Сидоров П. Ардалион фончĕ йĕркеленчĕ / П. Сидоров // Хыпар. — 2003. — 10 кăрлач;
 Сидоров А. Вилĕмсĕр Ардалион / П. Сидоров // Хыпар. — 2000. — 28 ч-к;
 Улангин А. Пĕрремĕш олимпиец / А. Улангин // Коммунизм ялавĕ. — 1990. — 23 нояб;
 Земляки увековечили память спортсмена // Совет. Чувашия. — 2003. — 17 мая;
 И был олимпийский дебют… / Молодеж. курьер. — 2002. — 10-16 июля (№ 28). — С. 9;
 Игнатьев А. Быть первым трудно, но почетно... / А. Игнатьев // Чувашия — спорт. — 1995. — 8 дек. (№ 1). — С. 3;
 Игнатьев А. "Зерна, брошенные нами, дали хорошие всходы... ": Воспоминания / А. Игнатьев // Чувашия — спорт. — 1996. — 29 мая (№ 10). — С. 3;
 Кириллов Ю. Ардалион Игнатьев: «Шагнул на пьедестал первым»/ Ю. Кириллов // Молодеж. курьер. — 1996. — 8 мая (№ 18). — С. 14;
 Краснов В. Легенда отечественного спорта / В. Краснов // Совет. Чувашия. — 2003. — 25 окт;
 Матвеев С. В память о первом олимпийце / С. Матвеев // Совет. Чувашия. — 2003. — 29 окт;
 Первый олимпиец Ардалион Игнатьев/ Подгот. Л. Волошина// Легкая атлетика. — 1995. — № 4. — С. 16;
 Плотников Ю. Великим бегуном называют его / Ю. Плотников // Совет. Чувашия. — 2000. — 24 нояб;
 Плотников Ю. Ему всегда стоять на пьедестале / Ю. Плотников // Совет. Чувашия. — 1998. — 2 дек;
 Сорокин В. Будем помнить олимпийца / В. Сорокин // Совет. Чувашия. — 1999. — 11 февр;
 Сорокин В. По прежнему гордимся им / В. Сорокин / Чăваш ен. — 1997. — 21 июнь — 5 июль (№ 25-26). — С. 8;
 Талдыкин В. Они открывали Австралию / В. Талдыкин // Совет. Чувашия. — 1999. — 27 марта.
 Зайцев Н. А. Бег на 400 метров (из опыта работы с А. Игнатьевым, Х. Поттером и др.). — Физкультура и спорт, 1955, 152 с.

Примечания

Ссылки 
 Знаменательная дата ноября 2005 г. — 75 лет со дня рождения Ардалиона Васильевича Игнатьева
 Ардалион Игнатьев на Олимпийских играх 

Родившиеся в Яльчикском районе
Бегуны на короткие дистанции СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Преподаватели Чувашского государственного педагогического университета
Персоналии:Яльчикский район
Похороненные на Чебоксарском кладбище № 1